Според националната статистика броят на живородените във Финландия през 2015 година е 55 472, и има 10.1 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели:

Тотален коефициент на плодовитост 
Тотален коефициент на плодовитост през годините според националната статистика на Финландия, по провинции:

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Финландия

Източници 

Население на Финландия
Финландия